Роскошевка — название населённых пунктов на Украине:

 Роскошевка — посёлок в Тепликский район Винницкой области.
 Роскошевка — село в Тепликском районе Винницкой области.

См. также 
 Роскошовка — село в Лысянском районе Черкасской области.